Edith Helen Vane-Tempest-Stewart, Marchioness of Londonderry, DBE, geborene Chaplin (* 3. Dezember 1878 in Blankney, Lincolnshire; † 23. April 1959 Mount Stewart, County Down) war eine bekannte und einflussreiche Dame der Gesellschaft der Zwischenkriegszeit im Vereinigten Königreich, eine Suffragette und eine Freundin des ersten Labour-Premierministers Ramsay MacDonald. Sie war eine bekannte Gärtnerin, Schriftstellerin und Herausgeberin der Werke anderer.

Leben 
Geboren als Edith Helen Chaplin war sie die Tochter von Henry Chaplin, Landbesitzer und konservativer Politiker und späterer 1. Viscount Chaplin (1840–1923), und Lady Florence Sutherland-Leveson-Gower (1855–1881). Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1881 wuchs Edith größtenteils auf Dunrobin Castle in Sutherland auf, dem Anwesen ihres Großvaters mütterlicherseits, George Sutherland-Leveson-Gower, 3. Duke of Sutherland.

Am 28. November 1899 heiratete sie Charles Vane-Tempest-Stewart, Viscount Castlereagh. Sie waren beide 21 Jahre alt. Sie heiratete in eine prominente Familie von Landbesitzern und Politikern ein. Ihr Ehemann war Soldat im Ersten Weltkrieg und ist vor allem für seine Tätigkeit als Staatssekretär für Luftverkehr in den 1930er Jahren bekannt, in der er die Royal Air Force vor Kürzungen bewahrte und Nazi-Deutschland in den 1930er Jahren lobte. Er wurde 1935 aus der Regierung gedrängt und kehrte nie wieder zurück. Gemeinsam waren sie Eltern von fünf Kindern: 

 Lady Maureen Helen Vane-Tempest-Stewart (1900–1942),  verheiratet mit Oliver Stanley.
 Edward Charles Stewart Robert Vane-Tempest-Stewart (1902–1955), der der 8. Marquess of Londonderry wurde.
 Lady Margaret Frances Anne Vane-Tempest-Stewart (1910–1966), die zuerst mit Alan Muntz und dann mit Hugh Falkus verheiratet war.
 Lady Helen Maglona Vane-Tempest-Stewart (1911–1986), die dreimal heiratete: Edward Jessel, 2. Baron Jessel, Dennis Whittington Walsh und Nigel Sundius-Hill.
 Lady Mairi Elizabeth Vane-Tempest-Stewart (1921–2009), verheiratet mit dem Viscount Bury.

Als junge Frau fühlte sie sich in der Öffentlichkeit nicht wohl, was sich mit dem Einsatz für das Frauenwahlrecht änderte. Sie selbst sagte in ihrer Autobiographie: „I was very shy and reluctant [...] nothing except the cause of Woman Suffrage would have launched me off as a platform speaker.“ – und das so sehr, dass ihre Schwiegermutter sie als „a young hound running riot“ bezeichnete.

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde sie 1914 zum Oberst der Women's Volunteer Reserve ernannt, einer Freiwilligentruppe von Frauen, die die Männer ersetzten, die ihre Arbeit aufgegeben hatten und an die Front gegangen waren. Die Women's Volunteer Reserve wurde im Dezember 1914 als Reaktion auf die deutschen Bombenangriffe auf Städte an der Ostküste während des Ersten Weltkriegs gegründet.

Lady Londonderry half auch bei der Organisation des in ihrem Haus eingerichteten Offizierskrankenhauses und war die erste Frau, die bei der Gründung des Ordens im Jahr 1917 zur Dame Commander of the Order of the British Empire in der Military Division ernannt wurde.

Lady Londonderrys Freundschaft mit Premierminister Ramsay MacDonald war zwar platonisch, sorgte aber zu ihrer Zeit für viel Klatsch und zu einer legendären Freundschaft der englischen Sozialgeschichte geworden.

Im Jahr 1935 half sie bei der Gründung des Women's Gas Council, dessen erste Präsidentin sie war.

Als ihr Schwiegervater 1915 starb, erbte ihr Mann den Titel, woraufhin Edith Marchioness of Londonderry wurde. Dies machte sie zur Schlossherrin mehrerer großer Häuser, die für die Unterhaltung gedacht waren, insbesondere Londonderry House, das Londoner Stadthaus der Familie in Mayfair, und Mount Stewart, den Familiensitz im County Down. Sie besaßen auch andere Anwesen wie Seaham Hall und Wynyard Hall in der County Durham sowie Plas Machynlleth in Wales.

In den 1920er Jahren gestaltete Lady Londonderry die Gärten auf dem Londonderry-Familiensitz Mount Stewart. Sie fügte den Shamrock Garden und den Sunken Garden hinzu, vergrößerte den See, fügte einen Spanish Garden mit einer kleinen Hütte, den Italian Garden, die Dodo-Terrasse, die Menagerie und den Fountain Pool hinzu und legte Spazierwege im Lily Wood und im Rest des Anwesens an. Nach der Anlage ihres Gartens und dem Tod ihres Mannes übergab sie die Gärten 1957 an den National Trust. 1999 wurden die Gärten von Mount Stewart in die britische „Versuchsliste“ von Anwesen für eine mögliche Nominierung als UNESCO-Welterbe aufgenommen.

Mit dem Tod ihres Mannes wurde sie die Dowager Marchioness of Londonderry. Lady Londonderry starb im Alter von 80 Jahren an Krebs.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
Lady Londonderry schrieb bzw. edierte eine Reihe von Werken, darunter:

Weblinks

Einzelnachweise 

Autor
Suffragette
Gärtner
Dame Commander des Order of the British Empire
Brite
Geboren 1878
Gestorben 1959
Frau